Le tournoi de tennis de Monte-Carlo est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du 5 au .

Gail Sherriff remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty Stöve.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katja Ebbinghaus et Betty Stöve.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Monte-Carlo
1971 à Monaco
Tennis en avril 1971